Łódź Kaliska – stacja kolejowa w Łodzi
 Łódź Kaliska – grupa artystyczna działająca w Łodzi
 Łódź Kaliska – klub grupy artystycznej Łódź Kaliska
 Łódź-Kaliska – dworzec autobusowy

Zobacz też 
 Łódź Kaliska Towarowa